Jurjuzan kan henvise til flere steder:
 Jurjuzan (by) – en by i Tjeljabinsk oblast
 Jurjuzan (flod) – en flod i Tjeljabinsk oblast